kbv – codice ISO 639-3 della lingua dera (Indonesia)